Megalith Records — американский независимый рекорд-лейбл, специализирующийся на музыке ска. Основатель и владелец — Роберт Хингли (Robert «Bucket» Hingley), лидер группы The Toasters, и один из родоначальников «третьей волны ска» в Америке. Хингли основал Megalith Records после закрытия своего предыдущего лейбла Moon Ska Records. Вместе с выпуском CD альбомов, лейбл также распространяет записи групп через платные интернет-ресурсы (iTunes, , , ).

Некоторые группы, выпускавшиеся на лейбле 
 Betagarri
 Deal’s Gone Bad
 Desorden Publico
 Hub City Stompers
 King Django
 Los Furios
 RiceRokit
 St. Petersburg Ska-Jazz Review
 The Toasters
 Westbound Train
 Victor Rice
 New York Ska-Jazz Ensemble
 Rotterdam Ska-Jazz Foundation
 Pannonia Allstars Ska Orchestra
 The Bluebeats
 Fast Food Orchestra

Ссылки 
 Megalith Records
 Megalith на allrecordlabels
 Megalith Records Artists Roster
 Megalith on allrecordlabels

Лейблы звукозаписи США
Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 2002 году